Belin SC é um clube de futebol da Maurícia. Disputa a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol da Maurícia